И́соса́ккалинъя́рви (Исо-Саккалин-ярви; ) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км², площадь водосборного бассейна — 3,9 км². Располагается на высоте 182,4 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С западной стороны озера вытекает ручей без названия, впадающий в озеро Кеским-Кариярви, из которого берёт начало река Кескимйоки, впадающая в реку Толвайоки, которая, в свою очередь, впадает в озеро Виксинселькя, из которого, далее, через реку Койтайоки воды, протекая по территории Финляндии, в итоге попадают в Балтийское море.

С востока к озеру проходят лесные дороги.

Название озера переводится с финского языка как «большое мутное озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000011783.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Кескимйоки
Озёра Суоярвского района